Ormes (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Ormes (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Ormes (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Ormes (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Ormes (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Ormes (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Ormes (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes